4232 Aparicio
Aparicio Pomares (distrito) — no Peru

Desambiguação
Desambiguações de topônimos